Ісд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре.
 ІСД - Індустріальний союз Донбасу, корпорація